Кабаньяс-дель-Кастильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильуэркас.  Занимает площадь 105,27 км². Население — 394 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foto de Cabañas del Castillo

Муниципалитеты Касереса